Ла Ногалера има више значења:

 Ла Ногалера (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Ногалера (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Ногалера, Сан Алберто (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Ногалера (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Ногалера (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ногалера (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ногалера, Карлос Ерера (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ногалера (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Ногалера (Атотонилко ел Гранде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Ногалера (Уаска де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Ногалера (Гвадалахара), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ногалера (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ногалера (Запотилтик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ногалера (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ногалера (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику